Сан-Буэнавентура () — топоним в честь святого Бонавентуры, встречающийся в испаноязычных странах.

Топонимы 
 Сан-Буэнавентура — муниципалитет в Мексике, штат Коауила;
 Сан-Буэнавентура — город в Мексике, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Сан-Буэнавентура — посёлок в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав муниципалитета Буэнавентура и является его административным центром.

См. также 
 Буэнавентура